У историји европских такмичења дугој више од пет деценија Шахтјор је са успехом наступао од 1976. у Купу европских шампиона, па преко Купа победника купова. 2009. године освојио Куп УЕФА након победе у финалу над
ФК Вердер Бремен од 3:0 у Истанбулу и постао први тим у независној Украјини да освоји европски трофеј.

Резултати

Спољашње везе 

Шахтар
ФК Шахтјор Доњецк